Familienvater steht für:
 Familienvater, Vater-Rolle unter besonderer Berücksichtigung der Fürsorge für die eigene Familie
 Ein Familienvater, Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1885)
 Der Familienvater, Stück von John Galsworthy
 Der Familienvater (1964), deutscher TV-Film
Siehe auch:
Vater (Begriffsklärung)